— японский посёлок в уезде Сунто префектуры Сидзуока.  В посёлке расположена трасса Формулы-1 Фудзи Интернейшнл Спидвей.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Сидзуока